Slovo Different World má více významů: 
 Different World (píseň) – píseň Alana Walkera 
 Different World (album Alana Walkera) – album Alana Walkera 
 Different World (Uriah Heep) – album skupiny Uriah Heep